Revisionismo puede referirse a:

 revisionismo histórico, reinterpretación de la historia. Tiene un uso académico legítimo y otro peyorativo;
 revisionismo histórico en Argentina, corriente historiográfica argentina opuesta a la escuela liberal o mitrista de la historia;
 revisionismo histórico o negacionismo histórico, distorsión ilegítima del registro histórico;
 negacionismo del Holocausto, aplicado específicamente al Holocausto;
 revisionismo territorial, eufemismo para designar el revanchismo e irredentismo;
 revisionismo, una tendencia dentro del marxismo;
 revisionismo sionista, ala derecha del sionismo;
 revisionismo ficcional, la reescritura de un mito o cualquier famosa historia de ficción, alterándola sustancialmente para revisar el punto de vista de la obra original;
 Desde un punto de vista ideológico (por ejemplo, feminista, en los denominados estudios de género, que consideran «machistas» los arquetipos tradicionales, y los responsabilizan de la perpetuación de la condición de inferioridad de la mujer);
 Sin motivos ideológicos (por ejemplo, el subgénero de la parodia);
 En el cine, la reproducción de una obra anterior se denomina remake.

Notas